Elitserien ist der Name der höchsten Spielklassen für Mannschaftswettbewerbe in Schweden.

Die Elitserien ersetzte in den 1970er und 1980er Jahren in einigen Sportarten die bis zur Einführung bestehenden höchsten Spielklassen, wie Allsvenskan oder Division 1, wobei die Allsvenskan teilweise auch weiterhin die höchste Klasse darstellt. Die Elitserien im Eishockey wurde in der Saison 1975/1976 eingeführt; sie ist die bekannteste Elitserien Schwedens.

Es existieren landesweite, aber auch regionale Ligen mit der Bezeichnung Elitserien:
 Elitserien (Badminton)
 Elitserien (Bandy)
 Elitserien (Baseball)
 Elitserien (Bogenschießen)
 Elitserien (Bowling)
 Elitserien (Handball)
 Elitserien i handboll för damer, Elitserien der Frauen
 Elitserien i handboll för herrar, Elitserien der Männer
 Elitserien im Eishockey
 Elitserien (Orientierungslauf)
 Elitserien (Rugby)
 Elitserien (Schach)
 Elitserien (Speedway)
 Elitserien (Squash)
 Elitserien (Tennis)
 Elitserien (Tischtennis)
 Elitserien (Unihockey)
 Elitserien (Volleyball)

Siehe auch 
 Eliteserien

Sport (Schweden)